Die Tippeligaen 2006 war die 62. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 16. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 9. April 2006 und endete am 11. November 2006 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der Adeccoligaen um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg Trondheim gewann zum zwanzigsten Mal die norwegische Meisterschaft.

Zu Beginn der Saison war alles sehr ausgeglichen: an den ersten sechs Spieltagen gab es sechs verschiedene Tabellenführer. Danach setzten sich Lillestrøm und Brann Bergen von der Konkurrenz ab. Bis zum Ende der Vorrunde erarbeitete Brann sich dann auch gegenüber Lillestrøm einen Vorsprung von bis zu sechs Punkten. Im Verlauf der Rückrunde kam dann Rosenborg Trondheim näher an die beiden Führenden heran. Durch eine Siegesserie von neun Spielen zwischen dem 14. und 22. Spieltag übernahmen sie dann die Spitze. Sie sicherten sich die Meisterschaft am vorletzten Spieltag, da sie sechs Punkte und 15 Tore Vorsprung hatten auf Brann Bergen.

Den Pokal gewann zum elften Mal Fredrikstad FK. Es war der erste Sieg nach 1984.

Die beiden Aufsteiger Sandefjord Fotball und Stabæk Fotball konnten sich in der Tippeligaen halten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Odd Grenland blieb in der Tippeligaen.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 2006
Eliteserien-Saison (Fußball)